Мультиварка (от  — много, + варка) — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.

Состоит из корпуса с крышкой и чаши, устанавливаемой в корпус на нагревательный элемент. Чаша с тефлоновым или керамическим антипригарным покрытием. Объём составляет 5 литров (стандартно) или меньше.

История 
Мультиварка стала результатом постепенного усовершенствования и добавления новых функций к электрической рисоварке, появившейся в 1940-х годах в Китае и широко распространившейся в азиатских странах. Близкие по функциональности к современным мультиваркам приборы начали производить там же в 1990-х.

В Россию первые мультиварки завезли из Китая в 2009 году. Со второй половины 2012-го их продажи начали стремительно нарастать, а в 2013-м достигли исторического максимума, составив четверть рынка малой бытовой техники. За период с 2012 по 2014 год было продано 15 миллионов этих устройств. Россия оказалась страной, в которой мультиварка получила наибольшую популярность за пределами азиатского региона.

Функции 
В зависимости от модели, прибор выполняет варку в жидкости и на пару, томление и тушение, жаренье и выпекание (до 160 °C), слабый нагрев для сквашивания йогурта и расстойки теста (дрожжевого или на закваске) — всё это реализуется программами мультиварки.

В программе Рис приготовление происходит полностью автоматически без установки температуры и времени. Прибор заканчивает готовку и переходит в режим подогрева, когда в чаще не остаётся свободной жидкости при впитывании её рисом и выкипании, и её дно начинает нагреваться выше 100 °C. Этот момент определяется термодатчиком, расположенным в центре дна корпуса мультиварки и соприкасающимся с чашей. В программе Рис можно варить и некоторые другие крупы, готовящиеся до рассыпчатого состояния (например гречу). Встречающаяся в мультиварках программа Плов аналогична программе Рис, но предназначена для приготовления риса вместе с ранее приготовленными другими компонентами плова. Варка риса в обеих программах состоит из шести этапов:
 Начальное нагревание до 83 °C (цифры приблизительны).
 Пауза 6 минут для набухания риса перед основным этапом варки.
 Нагревание до 100 °C.
 Кипение до момента впитывания рисом и выкипания всей жидкости.
 Тушение (подсушивание) риса 12 минут (в программе Плов — 20 минут). В это время несколько раз происходит кратковременное нагревание для поддержания температуры 100 °C.
 Режим подогрева.
Второй по уникальности программой является Ручной режим («мультиповар», «мультишеф») с возможностью устанавливать температуру и время для любого вида готовки. В остальных программах эти параметры можно изменять только в пределах ограниченного диапазона, подходящего для того или иного вида приготовления, например:

Дополнительные возможности:
 Режим подогрева — поддержание тепла готового блюда при 75 °C. Включается автоматически после завершения программ Рис, Тушение, Каша, Суп.
 Отсрочка приготовления — запуск программы откладывается на заданное пользователем время от нескольких минут до нескольких часов (не работает с режимами Жарка, Выпечка, Йогурт/Тесто).
При выпекании в мультиварке изделие из теста получает тепловую энергию в основном только за счёт своего соприкосновения со стенками чаши, а не с горячим воздухом, как это происходит в духовке или хлебопечке, поэтому для образования запечённой корочки сверху изделия его необходимо полуготовым перевернуть в чаше и продолжить выпекание.

Специальные виды мультиварок готовят пищу при повышенном давлении, выполняя функцию скороварки.

См. также 

 Медленноварка
 Йогуртница
 Скороварка
 Рисоварка

Примечания 

Варка